Первая лига Югославии 1937/1938 () — 14-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1937/1938
Югославия
Югославия
1937 год в Югославии
1938 год в Югославии